Haderer steht für:
 die oberen Eckzähne eines Keilers, siehe Gewaff

Haderer ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Haderer (* 1964), österreichischer Jazztrompeter
 Christian Haderer (* 1963), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Georg Haderer (* 1973), österreichischer Kriminalromanautor
 Gerhard Haderer (* 1951), österreichischer Karikaturist
 Johann Haderer (1860–1922), österreichischer Bauer und Politiker
 Katharina V. Haderer (* 1988), österreichische Autorin